O 2016-17 Campeonato Sammarinese di Calcio temporada é a 32ª desde a sua criação. É a elite em San Marino, em que o país tem 15 clubes amadores de futebol. A temporada começou em 9 de setembro de 2016 e vai acabar com o play-off final, em  20 de Maio de 2017. Tre Penne e o atual campeão. Os equipamentos e grupo de composições foram anunciados em 27 de agosto de 2016.

Equipes participantes 
Porque não há nenhuma promoção ou rebaixamento no campeonato, o mesmo de 15 equipes que competiram na liga na temporada passada disputou o campeonato esta temporada.

 Cailungo (Borgo Maggiore)
 Cosmos (Serravalle)
 Domagnano (Domagnano)
 Faetano (Faetano)
 Fiorentino (Fiorentino)
 Folgore Falciano Calcio (Serravalle)
 Juvenes/Dogana (Serravalle)
 La Fiorita (Montegiardino)
 Libertas (Borgo Maggiore)
 Murata (São Marino)
 Pennarossa (Chiesanuova)
 San Giovanni (Borgo Maggiore)
 Tre Fiori (Fiorentino)
 Tre Penne (Serravalle)
 Virtus (Acquaviva)

Temporada Regular 
 Os 15 clubes serão divididos em dois grupos; um com oito clubes e outro com sete clubes.

Grupo

Resultados 
Todas as equipes jogam duas vezes contra os times dentro de seu próprio grupo e uma vez contra as equipes do outro grupo. Isso significava que os clubes de oito clube de jogo de grupo 21 partidas cada, enquanto os clubes em sete clube grupo jogar 20 partidas durante a temporada regular.
 Classificação
 Aaixo
 H

Play-offs 
As três melhores equipes de cada grupo avançam para o play-off que determina a temporada campeão eliminatórias para a 2017-18 UEFA Champions League e o 2017-18 UEFA Europa League.

Referências

Ligações externas 
  
Campeonato Samarinês de Futebol